Sezon 2015/2016 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 27 listopada 2015 roku w austriackim Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 19 lutego 2016 roku w Winterbergu.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Niemiec Julia Taubitz. U panów wygrał również Niemiec, Chris Eißler. Natomiast w dwójkach najlepsi okazali się Austriacy Thomas Steu i Lorenz Koller.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2015 w saneczkarstwie
2016 w saneczkarstwie
2015 w Austrii
2015 w Stanach Zjednoczonych
2015 w Kanadzie
2016 na Łotwie
2016 w Niemczech
2016 w Rosji
Sport w Innsbrucku
Sport w stanie Nowy Jork
Sport w Utah
Sport w Calgary
Sport na Łotwie
Sport w Oberhofie
Sport w Soczi
Sport w Altenbergu
Sport w Winterbergu
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych
Saneczkarstwo w Kanadzie